Шольт () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 132,67 км2, на которой проживает 7163 жителя.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии